Городе́ц — деревня в Володарском сельском поселении Лужского района Ленинградской области.

История

Древняя Русь и Новгородская земля 

Упоминается в писцовых книгах Шелонской пятины 1501 года, как сельцо Городец на озере в Дремяцком погосте Новгородского уезда.

В XVI веке находившийся в Городце монастырь был «развоёван от Литовских людей и Немецких».

Российская Империя 

ГОРОДЕЦ — село принадлежит Ораниенбаумскому дворцовому ведомству, число жителей по ревизии: 107 м. п., 101 ж. п.
При нём:
а) Казённая каменная с почтовым двором гостиница.
б) Церковь деревянная во имя успения Пресвятой Богородицы, принадлежит Ведомству белого духовенства, при ней жителей по ревизии: 19 м. п., 26 ж. п.
в) Питейный, деревянного строения дом, именуемый Дреляцкий.
г) Тюрьма для этапного помещения. (1838 год)

ГОРОДЕЦ — село Ораниенбаумского дворцового правления, по почтовому тракту, число дворов — 35, число душ — 90 м. п. (1856 год)

ГОРОДЕЦ — село, число жителей по X-ой ревизии 1857 года: 81 м. п., 99 ж. п.

ГОРОДЕЦ — село дворцового ведомства при озере Городецком, число дворов — 28, число жителей: 81 м. п., 99 ж. п.; Церквей православных 2. Почтовая станция. (1862 год)

Согласно подворной описи 1882 года:

ГОРОДЕЦ — село Городецкого общества Городецкой волости  
домов — 50, душевых наделов — 81,  семей — 41, число жителей — 87 м. п., 100 ж. п.; разряд крестьян — собственники

Сборник Центрального статистического комитета описывал его так:

ГОРОДЕЦ — село бывшее удельное при озере Городецком и речке Серебрянке, дворов — 40, жителей — 193; Волостное правление, 2 церкви православных, школа, 4 лавки. (1885 год)

Согласно материалам по статистике народного хозяйства Лужского уезда 1891 года имение при селе Городец площадью 1036 десятин принадлежало дворянам Глинкам-Мавриным, имение было приобретено до 1868 года.

В XIX веке село административно относилось к Городецкой волости 2-го стана Лужского уезда Санкт-Петербургской губернии, в начале XX века — 4-го стана.

Советское время 
С 1917 по 1924 год село входило в состав Городецкого сельсовета Городецкой волости Лужского уезда.

С 1924 по 1928 год — в Новосельский сельсовет, затем вновь в Городецком сельсовете.

Согласно топографической карте 1926 года село называлось Городец (Кукуевка) и насчитывало 40 дворов.

По данным 1933 года село Городец являлось административным центром Городецкого сельсовета Лужского района, в который входили 13 населённых пунктов: деревни Александровка, Вольная Серёдка, Домкино, Жеглино, Заозерье, Кукуевка, Люблино, Новоселье, Пустой Брод, сёла Городец, Ивановское, хутор Косткино общей численностью населения 3120 человек.

По данным 1936 года в состав Городецкого сельсовета входили 13 населённых пунктов, 548 хозяйств и 9 колхозов.

C 1 августа 1941 года по 31 января 1944 года село находилось в оккупации.

В 1961 году его население составляло 155 человек.

По данным 1966 года деревня Городец также входила в состав Городецкого сельсовета и являлась его административным центром.

По данным 1973 года деревня Городец входила в состав Володарского сельсовета Лужского района и также являлась его административным центром.

По данным 1990 года деревня Городец входила в состав Володарского сельсовета Лужского района с административным центром в посёлке Володарское.

Российская Федерация 
В 1997 году в деревне Городец Володарской волости проживали 77 человек, в 2002 году — 89 человек (русские — 98 %).

В 2007 году в деревне Городец Володарского СП — 92.

География 
Деревня расположена в южной части района на автодороге  «Псков» (, Санкт-Петербург — граница с Белоруссией), в месте примыкания к ней автодороги  (Городец — Конезерье).

Расстояние до административного центра поселения — 7 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Луга — 20 км.

На западной окраине деревни расположено Городецкое озеро. Через деревню протекает река Рыбинка (по другим данным — ручей Городецкий), впадающая в озеро Врево.

Население

Достопримечательности 

 Остатки древнего городища Городец под Лугой на Городецкой горе
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы
 Часовня во имя св. Георгия Победоносца, в которой хранится мраморная рака с мощами преподобномученика Трифона
 Источник, почитающийся как святой

Улицы 
Кукуевская.

Литература 
 Аимин А. Луга Полужье — исторические очерки. издательство Голубева. 2011

Примечания 

Населённые пункты Лужского района